Апостольский викариат Монго () — апостольский викариат Римско-Католической Церкви с центром в городе Монго, Чад. Епархия Сарха распространяет свою юрисдикцию на регионы Гера, Батха, Ваддай, Вади-Фера, Эннеди и Саламат. Апостольский викариат Монго подчиняется непосредственно Святому Престолу. Кафедральным собором апостольского викариата Монго является церковь святого Игнатия в городе Монго.

История 
1 декабря 2001 года Римский папа Иоанн Павел II издал буллу «Universae Ecclesiae», которой учредил Апостольская префектураапостольскую префектуру Монго, выделив её из архиепархии Нджамены и епархии Сарха.

3 июня 2009 года Римский папа Бенедикт XVI издал буллу «Cum in Apostolica», которой преобразовал апостольскую префектуру Монго в апостольский викариат.

Ординарии апостольского викариата 
 епископ Henry Coudray SJ (1.12.2001 — по настоящее время);

Примечания

Источники 
 Annuario Pontificio, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2003, ISBN 88-209-7422-3
 Булла Universae Ecclesiae
  Булла Cum in Apostolica, AAS 101 (2009), стр. 763

Ссылки 
 Официальный сайт
 Информация
 Информация

Католические епархии Чада